Le mot rete est originellement une déclinaison (notamment le nominatif singulier) d'un nom latin neutre signifiant « filet, réseau ». Son nominatif pluriel est retia.

Le mot rete est aussi le singulier d'un nom italien féminin, de même sens. Son pluriel est reti.

Sciences et techniques

Anatomie 
 Un  est un système d'artères et de veines intimement associées, que l'on trouve chez certains vertébrés.
 Le  est  un réseau de canaux issus des tubes séminifères droits dans le .

Informatique 
 L'algorithme de Rete est un algorithme de filtrage par motif, employé dans les systèmes de règles de production.

Culture et société

Associations 
 La Rete, officiellement le Movimento per la Democrazia - La Rete, est un parti politique italien (1991-1999).
 La Rete degli Studenti medi est une association étudiante italienne, destinée aux élèves de l'enseignement secondaire.

Entreprises 
 La Rete 4 est une chaîne de télévision italienne.
 La Rete A est une chaîne de télévision italienne (1983-1997).
 La  est le gestionnaire du réseau ferroviaire national italien.
 La RSI Rete Uno, la RSI Rete Due et la RSI Rete Tre sont des stations de radio suisses, de langue italienne.

Notes et références